Příjmení Alexander nosilo nebo nosí více osob:

 Antonín Alexander (1892–?) – autor fotografií Prahy působící v první polovině 20. století.
 Dave Alexander (1947–1975) – americký hudebník-baskytarista
 Dave Alexander (bluesový hudebník) (1938–2012) – americký bluesový klavírista a zpěvák
 Denis Alexander (1920–1980) – anglický šlechtic a důstojník
 Du Pre Alexander (1777–1839) – irský šlechtic, koloniální správce a 2. hrabě z Caledonu
 Eric Alexander (1885–1968) – anglický voják a 5. hrabě z Caledonu
 Karol Sidon, hebrejským jménem Efrajim ben Šimon Alexander (* 1942) – český spisovatel, dramatik a židovský rabín
 Franz Alexander, původně Alexander Ferenc Gábor (1891–1964) – maďarsko-americký psychoanalytik
 Jace Alexander (* 1964) – americký herec a režisér
 Jaimie Alexander (* 1984) – americká herečka
 James Alexander (1730–1802) – irský šlechtic, politik a 1. hrabě z Caledonu
 James Alexander (1846–1898) – anglický šlechtic, voják, politik a 4. hrabě z Caledonu
 James Du Pre Alexander (1812–1855) – irský politik, voják a 3. hrabě z Caledonu
 Jane Alexander (* 1939) – americká herečka
 Jason Alexander (* 1959) – americký herec, tanečník a zpěvák
 Harold Alexander (1891–1969) – britský vojevůdce a polní maršál
 Khandi Alexanderová (* 1957) – americká tanečnice a herečka
 Lamar Alexander (* 1940) – americký politik za Republikánskou stranu
 Lloyd Alexander (1924–2007) – americký spisovatel
 Margie Alexander (1948–2013) – americká gospelová a soulová zpěvačka
 Mike Alexander (1977–2009) – jamajsko-anglický hudebník
 Mikuláš Alexander (1???–1367) – kníže Valašského knížectví
 Mistr Alexander (?–?) – středověký stavitel, který 1505–1508 stavěl radnici v Bardejově
 Monty Alexander (* 1944) – jamajský klavírista
 Mousey Alexander (1922–1988) – americký jazzový hudebník
 Nicholas Alexander (* 1955) – anglický šlechtic a 7. hrabě z Caledonu
 Olly Alexander (* 1990) – anglický herec, scenárista a zpěvák
 Peter Alexander (1926–2011) – rakouský herec a zpěvák
 Samuel Alexander (1859–1938) – australský filosof
 Sasha Alexander (* 1973) – americká herečka
 Vojtech Alexander (1857–1916) – slovenský lékař a fyzik
 William Alexander (1797–1873) – britský právník
 Willie Alexander (* 1943) – americký zpěvák

Externí odkazy